Веттерхо́рн () — гора в Бернских Альпах, Швейцария, недалеко от Гриндельвальда () и Розенлауи ().

Её высота — 3 701 м. над уровнем моря.

Фактически, Веттерхорн — это не гора, а группа из трёх близко расположенных вершин: Веттерхорн (, лучше всего видна из Гриндельвальда), Миттельхорн (, высота 3 704 м над уровнем моря, наивысшая из вершин) и Розенхорн (, 3 689 м).

Альпинизм 
Первовосхождение на Веттерхорн было совершено 31 августа 1844 года Мельхиором Банхольцером () и Иоганном Яуном ().

Но восхождение группы английского альпиниста Альфреда Уилса (), совершённое в 1854 году, известно гораздо более широко, поскольку оно положило начало «золотому веку» в альпинизме.

Классический маршрут — скально-снежно-ледовый. От седловины Веттерсаттель () через альпийский приют Доссенхютте () или Глекштайнхютте () по юго-восточному склону до вершины Веттерхорн

Интересные факты о Веттерхорне 

 Уинстон Черчилль совершил восхождение на Веттерхорн 14 августа 1894 года.
 Существовали планы сооружения на скалах вершины горы верхней станции канатной дороги из Гриндельвальда, но из-за смерти её конструктора, немецкого инженера В. Фельдмана (), она была построена только на нижней четверти склона и проработала до начала Первой мировой войны.

См. также 
 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Ссылки 
 Wetterhorn.ch 
 Веттерхорн на Summitpost 
 Фотографии Веттерхорна с Фирста (Гриндельвальд). 
 Фотографии Веттерхорна с тропы под северной стеной Эйгера. 

 

Бернские Альпы
Горные вершины кантона Берн